Парламентські вибори у Швеції пройшли 14 вересня 2014. На них були обрані 349 депутатів Риксдагу, а також 21 ландстингу та 210 муніципальних зборів. Ці вибори стали другими для правоцентристської коаліції «Альянс за Швецію» (Помірна коаліційна партія, Народна партія — ліберали, партія Центру та Християнсько-демократичної партії), яка сформувала уряд в 2006. Також вони стали тестом для націоналістичної партії «Шведські демократи», після першої перемоги та отримання місць в парламенті на попередніх виборах.

, заключений до виборів 2010, розпався 26 листопада 2010. Дискусії про можливу співпрацю на цих виборах, ймовірно, не відбудуться найближчим часом, як сказала , член парламенту від Партії зелених.

Контекст

Партії

Соціал-демократична партія 
Соціал-демократична партія є найбільшою політичною партією Швеції та займає 112 з 349 місць в Риксдагу. З 1994 по 2006 год партія очолювала однопартійний уряд, і була головною політичною силою протягом більшої частини XX століття. До виборів 2010 року, партія почала співпрацювати з Партією зелених та Лівою партією, прагне сформувати червоно-зелений коаліційний уряд, але на цих виборах співробітництво виявилося неможливим. Чинний лідер партії, Стефан Левен, сказав, що вони в майбутньому уряді потенційно можуть співпрацювати з Партією Центру та Ліберальної народної партією. До цих виборів, Соціал-демократична партія підійшла в стані опозиції тривалістю в 8 років, що є найдовшим періодом за більш ніж 100-річну історію партії.

Лідер партії Мона Салін пішла у відставку після незадовільних результатів виборів 2010 року. 25 березня 2011 на з'їзді партії новим лідером було обрано Хокан Юхольт, голова парламентського комітету з питань оборони, депутат з 16 річним стажем від Кальмара, і представник більш традиційного лівого крила партії. На посту голови партії Юхольт протримався лише десять місяців, і 21 січня 2012 він пішов у відставку на тлі політичного скандалу. Виконавча рада партії 26 січня 2012 оголосив Стефана Льовена новим головою, і наступного дня він був обраний членами партії. До свого призначення Левен був головою  та профспілковим лідером. Однак Левен не є виборним депутатом і не може взяти участь в повсякденній діяльності та дебатах в Риксдагу.

Помірна коаліційна партія 
Помірна коаліційна партія має 107 місць в Риксдагу і є другою за величиною політичною та правлячою партією на чолі з прем'єр-міністром Фредріком Рейнфельдтом, що є і лідером партії. До виборів 2006 року, партія сформувала коаліцію «Альянс за Швецію» з Партією Центру, Народна партія — ліберали, і Християнсько-демократичною партією. Після виборів вони змогли сформувати уряд коаліції більшості. Альянс прагнув переобратися на виборах 2010 року, але було створено міноритарний коаліційний уряд, що прагне зміцнити довіру на цих виборах.

Партія зелених 
Партія зелених є третьою за величиною політичною силою у Швеції з 25 місцями в Риксдагу та єдиною партією, що має двох голів — ними є Густав Фрідолін та Оса Ромссон. Партія зелених входила в червоно-зелену коаліцію на виборах 2010 року, але коаліція програла, проте Партія зелених отримала місця в парламенті. Партія проявила інтерес до участі в майбутньому уряді, але не ясно, з ким, а за деякими даними вона може стати п'ятою партією в Альянс за Швецію.

Два колишніх співголів пішли у відставку, пробувши на посту максимальні 9 років, дозволені конституцією партії, і були офіційно замінені на з'їзді партії в травні 2011. Комітет з призначень номінував Густав Фрідолін (член парламенту від північного та східного Сконе) та Осу Ромссон (представник партії з навколишнього середовища та кліматичної політики, член парламенту від комуни Стокгольму). Тим не менше, представник партії з економічної політики Мікаела Валтерссон висловила намір оскаржити висунення Ромссон. Іншими кандидатами стали  та . 21 травня 2011 на з'їзді партії Фрідолін та Ромссон були обрані новими головами.

Народна партія — ліберали 
Народна партія — ліберали є четвертою за величиною політичною партією з 24 місцями в Риксдагу, третьою партією влади з 2006 по 2010, другою правлячою партією з 2010 року, при прем'єр-міністрі Фредрік Рейнфельдт. Лідер партії Ян Б'єрклунд є  та . До виборів 2006 року, партія сформувала «Альянс за Швецію» з Помірної коаліційною партією, Партією Центру та Християнсько-демократичною партією. Вони сформували уряд коаліції більшості в 2006, в 2010 — міноритарний коаліційний уряд.

Партія Центру 
Партія Центру є п'ятою за величиною політичною силою, яка має 23 місця в Риксдагу. З 2006 по 2010 рік партія була другою, після 2010 року при прем'єр-міністрі Фредрік Рейнфельдт, стала третьою. Лідер партії Анні Льоф є . До виборів 2006 року партія сформувала «Альянс за Швецію» разом з Помірної коаліційною партією, Народна партія — ліберали та Християнсько-демократичною партією. Вони сформували уряд коаліції більшості 2006 року, що стало 2010 року міноритарним коаліційним.

В червні 2011 Мод Улофссон повідомила, що не буде балотуватися на виборах на пост голови партії. 23 вересня 2011 новим головою було обрано Анні Льоф.

Шведські демократи 
Шведські демократи є шостою за величиною політичною партією у Швеції, що займає 20 з 349 місць в Риксдагу. На виборах 2010 року, партія вперше подолала 4 % виборчий бар'єр та пройшла в Риксдаг. Нинішнім лідером партії є Йіммі Окессон. Інші партії неодноразово заявляли, що вони не будуть співпрацювати з Шведськими демократами в майбутньому уряді. Мета партії — стати третьою за величиною на цих виборах.

Ліва партія 
Ліва партія є сьомою за величиною політичною партією з 19 місцями в Риксдагу. Лідером партії є Юнас Шьостед. Ліва партія складалася в червоно-зеленій коаліції до виборів 2010 року, але коаліція програла вибори. У партії проявили інтерес до участі в майбутньому уряді, що складається з червоно-зелених партій, зазначивши, що не підтримуватимуть майбутній уряд, чиєю частиною вони не є.

В серпні 2011 голова партії , оголосив, що піде у відставку після того, як партія показала поганий результат на виборах, при цьому маючи намір залишитися депутатом. Юнас Шьостед був обраний новим лідером партії на з'їзді партії 6 січня 2012.

Християнські демократи 
Християнські демократи є восьмою за величиною політичною партією у Швеції, що займає 19 з 349 місць в Риксдагу, і четвертою за величиною правлячою партією в уряді прем'єр-міністра Фредріка Рейнфельдта. Нинішній лідер партії , є . До виборів 2006 року, християнські демократи сформували «Альянс за Швецію» з Помірної коаліційною партією, Народна партія — ліберали та Партією Центру, після цього сформувавши уряд більшості, а в 2010 — міноритарний коаліційний уряд.

Опитування громадської думки 

У таблиці результати опитувань наведені у зворотному хронологічному порядку. Найвищий відсоток у кожному опитуванні відображається жирним шрифтом, а фон зафарбований кольором провідної партії. Крайня права колонка показує різницю між першими партіями.

Голосування 
Виборчі дільниці для голосування на виборах до парламенту та місцевих органів самоврядування відкрилися в 8:00 за місцевим часом (9:00 за київським).

У списках 40 партій, але лише 9 з них мають реальні шанси отримати місця в Риксдагу. За даними політологів, ліва коаліція може перемогти правих консерваторів з малим відривом, оскільки багато шведів вважають, що вісім років їхнього правління завдали шкоди соціально-орієнтованій державній системі, почасти через те, що прем'єр-міністр Фредрік Райнфельдт знизив податки, скоротив соціальні виплати, лібералізував трудове законодавство та приватизував деякі підприємства. Крім того, інгригою може стати вкрай права партія «Шведські демократи», яка виступає за посилення міграційного законодавства та обмеження неєвропейського переселення на територію Швеції, і яка може отримати близько 10 %, незважаючи на те, що відповідно до передвиборного опитуванням інституту Sifo, 66 % респондентів вважають її расистською партією.

Результат 
Після закриття виборчих дільниць в 22:00 за місцевим часом, телеканал СВТ опублікував дані екзит-полів, згідно з якими «червоно-зелені» (Соціал-демократична робоча партія, Ліва партія та Партія охорони навколишнього середовища) набрали 44,8 % голосів, правлячий альянс (Помірна коаліційна партія, Народна партія-ліберали, Християнсько-демократична партія, Партія центру) — 39,7 %, Феміністська ініціатива — 4,0 %, Шведські демократи — 10,5 %.

За попередніми результатами підрахунку голосів, «червоно-зелені» (Соціал-демократична робоча партія, Ліва партія та Партія охорони навколишнього середовища) набрали 43,8 % (СДРП — 31,3 %, Поос — 6,8 %, ЛП — 5,7 %), правий альянс (Помірна коаліційна партія, Народна партія-ліберали, Християнсько-демократична партія, партія центру) — 39,3 % (УКП — 23,2 %, НП — Л — 5,4 %, ХДП — 4,6 %, ПЦ — 6,1 %), Шведські демократи — 12,9 %, Феміністська ініціатива — 3,1 % (НЕ подолала 4-відсотковий бар'єр для проходження в парламент). Таким чином, «червоно-зелені» отримали 159 мандатів, альянс — 142, ШД — 48. Лідер СДРП Стефан Левен перед своїми товаришами по партії сказав, що «народ Швеції вимагає змін», і «я готовий сформувати новий уряд у Швеції»:

У свою чергу, прем'єр-міністр Фредрік Райнфельдт перед присутніми товаришами по Помірної коаліційної партії сказав, що «передвиборна боротьба закінчена. Народ Швеції зробив свій вибір. Завтра я подам прохання про відставку свого уряду», додавши, що піде також і з посади голови партії.

Примітки 

Вибори у Швеції
Вибори 2014
2014 у Швеції
Події 14 вересня
Вересень 2014